Dit is een lijst van planetoïden 4601-4700. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (4601) Ludkewycz || 1986 LB || 3 juni 1986 || M. Rudnyk
|-
| (4602) Heudier || 1986 UD3 || 28 oktober 1986 || CERGA
|-
| (4603) Bertaud || 1986 WM3 || 25 november 1986 || CERGA
|-
| (4604) Stekarstrom || 1987 SK || 18 september 1987 || K. Suzuki, T. Urata
|-
| (4605) Nikitin || 1987 SV17 || 18 september 1987 || L. I. Chernykh
|-
| (4606) Saheki || 1987 UM1 || 27 oktober 1987 || T. Seki
|-
| (4607) Seilandfarm || 1987 WR || 25 november 1987 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (4608) Wodehouse || 1988 BW3 || 19 januari 1988 || H. Debehogne
|-
| (4609) Pizarro || 1988 CT3 || 13 februari 1988 || E. W. Elst
|-
| (4610) Kájov || 1989 FO || 26 maart 1989 || A. Mrkos
|-
| (4611) Vulkaneifel || 1989 GR6 || 5 april 1989 || M. Geffert
|-
| (4612) Greenstein || 1989 JG || 2 mei 1989 || E. F. Helin
|-
| (4613) Mamoru || 1990 OM || 22 juli 1990 || K. Watanabe
|-
| (4614) Masamura || 1990 QN || 21 augustus 1990 || Y. Mizuno, T. Furuta
|-
| (4615) Zinner || 1923 RH || 13 september 1923 || K. Reinmuth
|-
| (4616) Batalov || 1975 BF || 17 januari 1975 || L. I. Chernykh
|-
| (4617) Zadunaisky || 1976 DK || 22 februari 1976 || Felix Aguilar Observatory
|-
| (4618) Shakhovskoj || 1977 RJ3 || 12 september 1977 || N. S. Chernykh
|-
| (4619) Polyakhova || 1977 RB7 || 11 september 1977 || N. S. Chernykh
|-
| (4620) Bickley || 1978 OK || 28 juli 1978 || Perth Observatory
|-
| (4621) Tambov || 1979 QE10 || 27 augustus 1979 || N. S. Chernykh
|-
| (4622) Solovjova || 1979 WE2 || 16 november 1979 || L. I. Chernykh
|-
| (4623) Obraztsova || 1981 UT15 || 24 oktober 1981 || L. I. Chernykh
|-
| (4624) Stefani || 1982 FV2 || 23 maart 1982 || C. S. Shoemaker
|-
| (4625) Shchedrin || 1982 UG6 || 20 oktober 1982 || L. G. Karachkina
|-
| (4626) Plisetskaya || 1984 YU1 || 23 december 1984 || L. G. Karachkina
|-
| (4627) Pinomogavero || 1985 RT2 || 5 september 1985 || H. Debehogne
|-
| (4628) Laplace || 1986 RU4 || 7 september 1986 || E. W. Elst
|-
| (4629) Walford || 1986 TD7 || 7 oktober 1986 || E. F. Helin
|-
| (4630) Chaonis || 1987 WA || 18 november 1987 || J. M. Baur
|-
| (4631) Yabu || 1987 WE1 || 22 november 1987 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (4632) Udagawa || 1987 YB || 17 december 1987 || T. Kojima
|-
| (4633) Marinbica || 1988 AJ5 || 14 januari 1988 || H. Debehogne
|-
| (4634) Shibuya || 1988 BA || 16 januari 1988 || M. Inoue, O. Muramatsu
|-
| (4635) Rimbaud || 1988 BJ1 || 21 januari 1988 || E. W. Elst
|-
| (4636) Chile || 1988 CJ5 || 13 februari 1988 || E. W. Elst
|-
| (4637) Odorico || 1989 CT || 8 februari 1989 || J. M. Baur
|-
| (4638) Estens || 1989 EG || 2 maart 1989 || R. H. McNaught
|-
| (4639) Minox || 1989 EK2 || 5 maart 1989 || T. Seki
|-
| (4640) Hara || 1989 GA || 1 april 1989 || Y. Kushida, O. Muramatsu
|-
| (4641) Ayako || 1990 QT3 || 30 augustus 1990 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (4642) Murchie || 1990 QG4 || 23 augustus 1990 || H. E. Holt
|-
| (4643) Cisneros || 1990 QD6 || 23 augustus 1990 || H. E. Holt
|-
| (4644) Oumu || 1990 SR3 || 16 september 1990 || A. Takahashi, K. Watanabe
|-
| (4645) Tentaikojo || 1990 SP4 || 16 september 1990 || T. Fujii, K. Watanabe
|-
| (4646) Kwee || 4009) P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (4647) Syuji || 1931 TU1 || 9 oktober 1931 || K. Reinmuth
|-
| (4648) Tirion || 1931 UE || 18 oktober 1931 || K. Reinmuth
|-
| (4649) Sumoto || 1936 YD || 20 december 1936 || M. Laugier
|-
| (4650) Mori || 1950 TF || 5 oktober 1950 || K. Reinmuth
|-
| (4651) Wongkwancheng || 1957 UK1 || 31 oktober 1957 || Purple Mountain Observatory
|-
| (4652) Iannini || 1975 QO || 30 augustus 1975 || Felix Aguilar Observatory
|-
| (4653) Tommaso || 1976 GJ2 || 1 april 1976 || N. S. Chernykh
|-
| (4654) Gorʹkavyj || 1977 RJ6 || 11 september 1977 || N. S. Chernykh
|-
| (4655) Marjoriika || 1978 RS || 1 september 1978 || N. S. Chernykh
|-
| (4656) Huchra || 1978 VZ3 || 7 november 1978 || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| (4657) Lopez || 1979 SU9 || 22 september 1979 || N. S. Chernykh
|-
| (4658) Gavrilov || 1979 SO11 || 24 september 1979 || N. S. Chernykh
|-
| (4659) Roddenberry || 1981 EP20 || 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (4660) Nereus || 1982 DB || 28 februari 1982 || E. F. Helin
|-
| (4661) Yebes || 1982 WM || 17 november 1982 || M. de Pascual
|-
| (4662) Runk || 1984 HL || 19 april 1984 || A. Mrkos
|-
| (4663) Falta || 1984 SM1 || 27 september 1984 || A. Mrkos
|-
| (4664) Hanner || 1985 PJ || 14 augustus 1985 || E. Bowell
|-
| (4665) Muinonen || 1985 TZ1 || 15 oktober 1985 || E. Bowell
|-
| (4666) Dietz || 1986 JA1 || 4 mei 1986 || C. S. Shoemaker
|-
| (4667) Robbiesh || 1986 VC || 4 november 1986 || R. H. McNaught
|-
| (4668) Rayjay || 1987 DX5 || 21 februari 1987 || H. Debehogne
|-
| (4669) Høder || 1987 UF1 || 27 oktober 1987 || P. Jensen
|-
| (4670) Yoshinogawa || 1987 YJ || 19 december 1987 || T. Seki
|-
| (4671) Drtikol || 1988 AK1 || 10 januari 1988 || A. Mrkos
|-
| (4672) Takuboku || 1988 HB || 17 april 1988 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (4673) Bortle || 1988 LF || 8 juni 1988 || C. S. Shoemaker
|-
| (4674) Pauling || 1989 JC || 2 mei 1989 || E. F. Helin
|-
| (4675) Ohboke || 1990 SD || 19 september 1990 || T. Seki
|-
| (4676) Uedaseiji || 1990 SD4 || 16 september 1990 || T. Fujii, K. Watanabe
|-
| (4677) Hiroshi || 1990 SQ4 || 26 september 1990 || A. Takahashi, K. Watanabe
|-
| (4678) Ninian || 1990 SS4 || 24 september 1990 || R. H. McNaught
|-
| (4679) Sybil || 1990 TR4 || 9 oktober 1990 || R. H. McNaught
|-
| (4680) Lohrmann || 1937 QC || 31 augustus 1937 || H.-U. Sandig
|-
| (4681) Ermak || 1969 TC2 || 8 oktober 1969 || L. I. Chernykh
|-
| (4682) Bykov || 1973 SO4 || 27 september 1973 || L. I. Chernykh
|-
| (4683) Veratar || 1976 GJ1 || 1 april 1976 || N. S. Chernykh
|-
| (4684) Bendjoya || 1978 GJ || 10 april 1978 || H. Debehogne
|-
| (4685) Karetnikov || 1978 SP6 || 27 september 1978 || N. S. Chernykh
|-
| (4686) Maisica || 1979 SX2 || 22 september 1979 || N. S. Chernykh
|-
| (4687) Brunsandrej || 1979 SJ11 || 24 september 1979 || N. S. Chernykh
|-
| (4688) - || 1980 WF || 29 november 1980 || C. T. Kowal
|-
| (4689) Donn || 1980 YB || 30 december 1980 || E. Bowell
|-
| (4690) Strasbourg || 1983 AJ || 9 januari 1983 || B. A. Skiff
|-
| (4691) Toyen || 1983 TU || 7 oktober 1983 || A. Mrkos
|-
| (4692) SIMBAD || 1983 VM7 || 4 november 1983 || B. A. Skiff
|-
| (4693) Drummond || 1983 WH || 28 november 1983 || E. Bowell
|-
| (4694) Festou || 1985 PM || 14 augustus 1985 || E. Bowell
|-
| (4695) Mediolanum || 1985 RU3 || 7 september 1985 || H. Debehogne
|-
| (4696) Arpigny || 1985 TP || 15 oktober 1985 || E. Bowell
|-
| (4697) Novara || 1986 QO || 26 augustus 1986 || H. Debehogne
|-
| (4698) Jizera || 1986 RO1 || 4 september 1986 || A. Mrkos
|-
| (4699) Sootan || 1986 VE || 4 november 1986 || R. H. McNaught
|-
| (4700) Carusi || 1986 VV6 || 6 november 1986 || E. Bowell|}

Planetoïdenlijsten